Mare steht für:

 Mare (1940), italienischer Film von Mario Baffico 
 Mare (2014), dänischer Film von Max Patrick Thuesen 
 Mare (2020), schweizerisch-kroatischer Film von Andrea Štaka 
 Mare (Zeitschrift), mare – die Zeitschrift der Meere (ab 1997)

Geografie:
 Mare (Insel), Insel der Nordmolukken
 Mare (Loire), Nebenfluss der Loire in Frankreich
 Mare (Orb), Nebenfluss des Orb in Frankreich
 Mare (Vulkan), Vulkan auf Halmahera, Indonesien
 Mare (Mond), Tiefebene auf dem Erdmond

Mare ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas de Mare (vor 1540–nach 1599), niederländischer Orgelbauer
 Arthur de la Mare (1914–1994), britischer Diplomat, Schriftsteller
 Friedrich Mare († 1358), Benediktinerabt in Liesborn
 Henry de la Mare, englischer Ritter und Richter
 Johann Karl Mare (1773–1835), deutscher Kartenstecher und Verleger
 Marten de Mare (um 1540–1612), niederländisch-deutscher Orgelbauer
 Mike Le Mare (1938–2020), US-amerikanischer Tontechniker
 Patrick DeMare (1916–2008), britischer Gruppenanalytiker

 Walter de la Mare (1873–1956), englischer Dichter und Autor
 Wilhelm de la Mare (?–um 1290), englischer Theologe und Philosoph

Siehe auch:
 Mare Radio (Radiosendung)
 Mare Nostrum (das Mittelmeer)
 Marre (Begriffsklärung)
 Maré (Begriffsklärung)
 Mahre (Begriffsklärung)
 Mar
 De la Mare